Mondésir peut faire référence à :

Patronyme  

 Edmond Mondésir (né en 1948), professeur de philosophie et homme politique martiniquais.
 Étienne Théodore Mondésir Lacascade (1841-1906), homme politique français.
 Georges-Léon Piarron de Mondésir (1838-1915), militaire, inspecteur des finances et mathématicien français.
 Ginoue Mondésir (1977-2005), animatrice de télévision haïtienne. 
 Kévin Mondésir (né en 1991), joueur français de basket-ball.
 Manuéla Kéclard-Mondésir (née en 1971), femme politique française, députée de Martinique.
 Nérilia Mondésir (née en 1999), footballeuse internationale haïtienne.

Toponymes 
 Aérodrome d'Étampes - Mondésir, un aérodrome ouvert situé dans l’Essonne en France.
 Base aérienne 251 Étampes-Mondésir, une ancienne base utilisée par l'Armée de l'air jusqu'en 1967. 
 Rue Mondésir, une voie de Nantes, en France.

Divers 
 L'Héritier des Mondésir, film français réalisé par Albert Valentin en 1939.